Riu Deva (Cantàbria), riu que passa per Cantàbria i Astúries.
 Riu Deba o riu Deva, riu de Guipúscoa.
 Riu Deva (Ourense), afluent del Miño per l'esquerra.
 Riu Deva (Pontevedra), afluent del Miño per la dreta.
 Riu Deva (Teruel), afluent del Túria.
 Riu Deva (Mesopotàmia), riu de Mesopotàmia